Чодураа ( — черёмуха) — тувинское женское имя и топоним в Тыве.

 Чодураа — село в Улуг-Хемском кожууне, образует сумон Чаатинский.
 Чодураа — река в Улуг-Хемском кожууне.

Примечания